Чон Джін Сон (кор. 정 진선 , 24 січня 1984) — південнокорейський фехтувальник, олімпійський медаліст. 
 Джін Дуб (англ. Gene Dub; нар. 20 вересня, 1943, Едмонтон, Альберта, Канада) — канадський архітектор українського походження. 
 Джін Роденбері (англ. Eugene Wesley Roddenberry; *19 серпня 1921 — †24 жовтня 1991) — американський сценарист і продюсер. 
 О Джін Хьок (кор. 오 진혁, 15 серпня 1981) — корейський лучник, олімпійський чемпіон. 
 Со Хо Джін (кор. 서호진) — південнокорейський ковзаняр, спеціаліст з бігу на короткій доріжці, олімпійський чемпіон, призер чемпіонату світу.
 Чу Мін Джін (кор. 주민진) — південнокорейська ковзанярка, спеціалістка з бігу на короткій доріжці, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу.
 Лі Сон Джін (кор. 이 성진 , 7 березня 1985) — південнокорейська лучниця, олімпійська чемпіонка. 
 Джін Шорт, Юджін «Джін» Шорт (англ. Eugene "Gene" Short, 7 серпня 1953, Мейкон, Міссіссіппі — 16 березня 2016, Х'юстон, Техас) — американський професіональний баскетболіст.
 Джін Мері Ауел (англ. Jean Marie Auel) — американська письменниця.